La Model C era un'autovettura prodotta dalla Casa automobilistica statunitense Ford in due momenti diversi. Abbiamo quindi:

 Model C – per il mercato statunitense (1904-1905)
 Model C – per i mercati britannico e tedesco (1934-1937)